

Ґолоше — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґолоше — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства